Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 10 au .

Mary Lou Piatek remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en août 1981